Matthies ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Matthies (* 1953), deutscher Journalist
 Conrad Matthies (1807–1856), Theologe und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Frank-Wolf Matthies (* 1951), deutscher Schriftsteller
 Fritz Matthies-Masuren (1873–1938), deutscher Maler, Kunstfotograf und Publizist
 Georg Matthies (1887–1914), deutscher Klassischer Archäologe
 Hans Jürgen Matthies (1921–2016), deutscher Ingenieur und Hochschulrektor und -präsident
 Hansjürgen Matthies (1925–2008), deutscher Pharmakologe und Neurowissenschaftler
 Heinz Matthies (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Helene Matthies (1890–1974), deutsche Lehrerin und Schriftstellerin
 Helmut Matthies (* 1950), deutscher evangelikaler Journalist

 Holger Matthies (* 1940), deutscher Grafikkünstler
 Horst Matthies (* 1939), Bergmann und freier Autor
 Jens Matthies (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Kirsten Schlegel-Matthies (* 1959), deutsche Hochschullehrerin
 Mathias Matthies (1911–2004), deutscher Filmarchitekt
 Nina Matthies (* 1953), US-amerikanische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin sowie Trainerin
 Otto Matthies (Chemiker) (1889–1929), deutscher Chemiker
 Otto Matthies (1899–1979), deutscher Schauspieler
 Paul Matthies (1911–1991), deutscher Fußballspieler
 Roland Matthies (* 1962), deutscher Schauspieler, Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg
 Rudolf Matthies (1909–1996), deutscher Heimatforscher
 Silke-Thora Matthies (* 1960), deutsche Pianistin und Hochschulrektorin
 Silvia Matthies, deutsche Fernsehjournalistin
 Werner Matthies (1910–1991), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 Wolfgang Matthies (* 1953), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: 
 Mathies, Matthys, Mathys, Matthis, Mathis, Mattis